Лукас Маврокефалидис (, род. 25 июля 1984 года, Есеник, Чехословакия) — греческий баскетболист, выступает за баскетбольный клуб «Перистери».

Карьера 
Лукас Маврокефалидис начал профессиональную карьеру в ПАОКе, переехав в Салоники из Килкиса, где жили его родители. В сезоне 2005/2006 Лукас в среднем за игру забивал 15,6 очков и делал 8,4 подбора. Он играл в  и стал самым прогрессирующим игроком первенства Греции. По окончании сезона его выбрали на драфте НБА 2006 года под 57 номером.

Сезон 2006/2007 Лукас Маврокефалидис начинал в итальянском клубе Виртус из Рима, но в феврале 2007 года стал игроком испанской Валенсии. По окончании сезона он подписал многолетний контракт с Олимпиакосом.

Проведя сезон 2007/2008 в «Олимпиакосе» Лукас Маврокефалидис стал игроком Марусси. Затем он возвратился назад, заключив контракт на 2 года. Перед началом сезона 2011/2012 подписал 2-й контракт со Спартаком.
В мае 2013 года после завершения сезона в «Спартаке» Маврокефалидис подписал контракт с «Барселоной» до конца сезона, заменив в клубе травмированного Натана Джаваи. В июле 2013 года Лукас Маврокефалидис стал игроком «Панатинаикоса».

Сборная Греции 
Лукас Маврокефалидис был в составе молодёжной сборной Греции по баскетболу до 19 лет, которая в 2003 году завоевала бронзовые медали. В 2004 году он выступал на  первенстве Европы в возрасте до 20 лет. В 2005 году Лукас помог выиграть серебряную медаль молодёжного чемпионата мира.

Тренер сборная Греции Панайотис Яннакис пригласил  Лукаса Маврокефалидиса в тренировочный лагерь сборной перед чемпионатом мира 2006. Так как Маврокефалидиса выбрали на драфте НБА 2006 года, то он отказался и поехал в летний лагерь Тимбервулвз.

В 2011 году федерация баскетбола Греции дисквалифицировала Лукаса Маврокефалидиса на 2 месяца, так как игрок отказался по личным причинам приезжать в сборную Грецию 2 лето подряд.

Достижения 
 Самый прогрессирующий игрок А1 (2006)
 Участник матча всех звёзд А1 (2006, 2009, 2011)
 Обладатель Кубка Греции (2010, 2011)
 Вторая сборная всех звёзд Кубка Европы по баскетболу (2013)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК Спартак
 Профиль на сайте Eurobasket.com

Баскетболисты Греции
Игроки БК ПАОК
Игроки БК «Виртус» Рим
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Марусси»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК АЕК
Игроки «Циндао Даблстар»
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Ионикос»
Игроки БК «Промитеас»
Игроки БК «Перистери»
Игроки сборной Греции по баскетболу